Skoupý může být:
 Skoupý (Petrovice), část obce Petrovice v okrese Příbram
 Skoupý (Mlečice), část obce Mlečice v okrese Rokycany
 Skoupý (příjmení), české příjmení